Антониу-Олинту () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Юго-восток штата Парана. Входит в экономико-статистический микрорегион Сан-Матеус-ду-Сул. Население составляет 7166 человек на 2006 год. Занимает площадь 469,755 км². Плотность населения — 15,3 чел./км².

Праздник города — 24 октября.

История 
Город основан в 1960 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 75.885.699,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 10.428,16 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,711 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Cfa.

Ссылки 
 [www.antonioolinto.co.nr Антониу-Олинту на сайте «Antonioolinto.co.nr»] 

Муниципалитеты штата Парана